Римский музей () — археологический музей в городе Ньон (Швейцария), посвящённый археологической культуре Римской империи.

Экспозиция 
Экспозиция музея содержит археологические находки римской эпохи в окрестностях Ньона, соответствующие диарамы и экспонаты, иллюстрирующие жизнь тех времён.

Галерея

Примечания 

Музеи Швейцарии
Ньон (Швейцария)